Looz bezeichnet:

 die Adelsfamilie Looz-Corswarem
 die belgischen Grafen von Looz, siehe Grafschaft Loon
 den französischen Namen der belgischen Gemeinde Borgloon

Siehe auch:
 Loos
 Looze